Кривцово — деревня в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Архангельского сельского поселения.

География 
Расположена на правом берегу реки Лубна западнее посёлка Краснознаменский.

Через Кривцово проходит просёлочная дорога, образующая улицу Московскую.

Население

Примечания

Ссылки 
 Кривцово (деревня)
 Кривцово

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)